Сотниченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сотниченко, Виктор Александрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Сотниченко, Михаил Иванович (1921—1990) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, мастер танкового боя, Герой Советского Союза.